Elettronica – scienza e tecnica concernente l'emissione e la propagazione degli elettroni nel vuoto o nella materia
 Elettronica – azienda italiana che opera nel settore della difesa
 Elettronica – singolo di Samuel del 2022